Сьомочкіна-Рижко Олена Миколаївна (22 квітня 1975, село Вільшанка Чуднівського району Житомирської області) — українська поетеса, прозаїк, літературознавець.
 Володимир Рижко — український науковець, доктор філософських наук, Центр гуманітарної освіти НАН України.

Прізвища